Miang ist

 der Name des singapurischen Diplomaten und Mitglieds des IOC Ng Ser Miang
 der Name der Ortschaft und ehemaligen preußischen Gemeinde Miang in Nordschleswig
 Miang (Pukster), Fluss in Russland